Thysselinum cantabrigense är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Georg Hoffmann. Thysselinum cantabrigense ingår i släktet Thysselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cantabrigense